Серёдкин — русская фамилия.

 Алексий (Серёдкин) — старообрядческий епископ.
 Серёдкин, Евгений Александрович — Герой Советского Союза.